Let's Be Friends – album di Elvis Presley del 1970
 Let's Be Friends – singolo di Emily Osment del 2010, dall'album Fight or Flight
 Let's Be Friends – singolo di Carly Rae Jepsen del 2020